Diego Mejía puede referirse a:

 Diego Andrei Mejía Campo, futbolista mexicano;
 Diego Fernando Mejía, periodista y expiloto de automovilismo colombiano.